Сенес-де-ла-Вега () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 7 км². Население — 7085 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Excmo. Ayuntamiento de Cenes de la Vega
 Situación de Cenes de la Vega

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады